«Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале» () — американский кинофильм 1996 года, носящий сатирический и пародийный характер. Пародийность направлена на фильмы «Ребята по соседству» (1991), «Авторитет» (1992), «Против течения» (1992) и «Угроза для общества» (1993).

Слоган: «Каждый десятый среднестатистический чернокожий мужчина обязан хотя бы раз посмотреть фильм о жизни в негритянском квартале. Каждый пятый из них будет застрелен в кинотеатре во время просмотра, а каждая третья чернокожая женщина изнасилована».

Сюжет 
В основе фильма — жизнь молодых негров в гетто. В пародийной форме обыгрываются темы расизма, смертности, преступности, размножения, проживания на пособие, секса и наркотиков в американских «чёрных» кварталах.

Молодой чёрный парень Эш-Трей (предположительно сокращение от Эшли Трэвис), или просто Пепельница, переезжает в Южный Централ, Лос-Анджелес к своему отцу. Пепельница гордится тем, что они с отцом выглядят ровесниками, это, по его мнению, «очень круто». А ещё, он старше своего папы на два года. Гордится он и своей бабушкой, которая в свои-то преклонные годы покуривает травку и не стесняется крепких словечек.

Вскоре Пепельница встречается со своим кузеном по прозвищу Лок Дог. Этот парень — гангстер, в его личном арсенале не только пистолеты и автомат, но и ядерная боеголовка советского производства — «для самозащиты». Пепельница должен выбрать свой дальнейший путь в жизни: он может быть «просто хорошим чернокожим» или стать «опасным нигером», примкнув к банде своего кузена.

Фильм не имеет целостной сюжетной линии и представляет собой набор миниатюр, объединённых одной темой с одними героями.

Главные роли и исполнители 
 Пепельница () — Шон Уэйанс — главный герой фильма. Был послан своей матерью жить в чёрный квартал, где живёт его отец, чтобы он под присмотром родителя стал мужчиной.
 Лок Дог () — Марлон Уэйанс — кузен Пепельницы. Классический гангста, любящий оружие, дешёвое пиво и девушек. Ездит на угнанном американском почтовом фургоне, где хранит советскую ядерную боеголовку.
 Дашики () — Трэйси Черелл Джонс — объект привязанности Пепельницы. Очень сексуально распущенна — практически все мужчины квартала имели связь с ней. Мать семерых детей от семи разных мужей. Живёт по адресу: Авеню Проникновения (Penetration), 6969.
 Проповедник () —  — друг Пепельницы. Бывший член банды. Стал «политически сознательным» активистом, который представляется либо урождённым христианином, либо настоящим мусульманином. Фетишист. Любитель белых женщин.
 Чокнутая Нога () —  — друг Пепельницы. Инвалид, передвигается на коляске, но мечтает стать танцором балета.
 Зубочистка () — Даррел Хит — бывший жених Дашики. Только что вышел из тюрьмы, и ведёт себя так, как будто он ещё в заключении. Поклялся убить Пепельницу за то, что тот встречается с его бывшей.
 Бабуля () — Хелен Мартин — бабушка Пепельницы и Лок Дога. Курящая марихуану и матерящаяся старушка. Любит ходить в церковь, где танцует брэйк-данс. Ездит на машине с номером OG — «Old Gangsta» ().
 Чёрная Тряпка () — Айзиа Барнс — старший из детей Дашики. Носит пистолет и достаёт его при любом удобном случае.
 Отец Пепельницы () — Ламард Дж. Тейт — младше своего сына, как ни парадоксально, на два года. Темпераментный чернокожий, дающий «мудрые советы» своему сыну.
 Малик () — Омар Эппс — друг Пепельницы и Лок Дога. Единственный чёрный, кому удалось выбраться из квартала и поступить в колледж. Был убит на пороге колледжа белым фанатиком.
 Ненавидящий офицер () — Берни Мак — полицейский, преследующий Пепельницу и Лок Дога. Ненавидит всех чёрных, всё чёрное и себя, потому что тоже чёрный.
 Старая Школа () — Антонио Фаргас — «самый опасный бандюган на квартале», который, однако, не может ослушаться свою мать.
 Почтальон () — Кинен Айвори Уэйанс — продюсер фильма в роли себя (камео). Периодически появляется в кадре с репликой «Message!» (послание, идея) после разговора героев о морали.
 Сестра Уильямс () — Вивиан Смоллвуд.

Примечания 

Кинокомедии 1996 года
Кинопародии США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы США 1996 года
Фильмы Miramax Films